Nuri bezeichnet:

 das Finanzunternehmen Nuri.com mit Hauptsitz in Berlin, einst Bitwala genannt
 Nuri, einen arabischen und türkischen Personennamen (mit Namensträgern)
 Pyramiden von Nuri, Sakralbau im Sudan
 Nuri (Sudan), Dorf nahe den Pyramiden von Nuri
 Nuri, eine südkoreanische Trägerrakete; siehe Korea Space Launch Vehicle
 Nuri, eine vor allem in Österreich beliebte Fischkonserve aus Sardinen
 Flughafen Sivas Nuri Demirağ, Flughafen nahe der türkischen Stadt Sivas

Siehe auch:
 Nouri